Tomasz Rybarczyk – ur. 1974, piłkarz nożny
 Tomasz Rybarczyk – ur. 1983, piłkarz ręczny